El término capuchino castaño puede referirse a:

 el nombre común de la especie de ave Lonchura atricapilla, de acuerdo a la Sociedad Española de Ornitología.

 un nombre común de la especie de ave Sporophila hypochroma.